Meyenborg ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Meyenborg (* 2002), deutsche Cricketspielerin 
 Selina Meyenborg (* 2000), deutsche Cricketspielerin
 Ulrich Meyenborg (* 1940), deutscher lutherischer Theologe und Politiker